

Zoologie 
 Crapaud, nom de plusieurs espèces d'amphibiens, animaux à sang froid, notamment le Crapaud commun (Bufo bufo).
 Crapaud de mer, nom vernaculaire de poissons de la famille des Cottidés.
 Crapaud, une maladie affectant le sabot des Équidés.

Ameublement 
 Fauteuil crapaud, siège entièrement rembourré à dossier gondole du

Gemmologie 
 Crapaud, inclusion dans un diamant

Histoire militaire 

 Heaume à tête de crapaud, nom d'un casque de chevalerie apparu au cours du , et qui est resté sous la forme de timbre héraldique.

Mégalithe 
 Dolmen du Crapaud, mégalithe situé sur la commune de Billiers

Technologie 
 Crapaud, plaque carrée métallique, destinée à maintenir par bridage un rail sur un support en acier ou en béton
 Crapaud, lest retenant une mine marine sous la surface de l'eau
 Crapaud, petit trépied métallique sur lequel on installe la mire, permet d'en assurer la stabilité lors de la réalisation de relevés topographiques (nivellement) sur un terrain inégal ou souple

Toponymie 
 Crapaud, village de l'Île-du-Prince-Édouard,
 Puy Crapaud, sommet de la Vendée

Arts

Littérature 
Le Crapaud, poème de Victor Hugo.

Cinéma 
 Le Crapaud et le Maître d'école, film d'animation des Studios Disney
 Le crapaud chez ses beaux-parents, film africain
 La Mare aux grenouilles, moyen métrage d'animation
 Les Crapauds, film américain de George McCowan

Musique 
 Piano crapaud, Piano à queue court ;
 Les Crapauds, chanson populaire française de la fin du .

Personnages de fiction 

 Le crapaud, nom d'un super-vilain, ex membre de la Confrérie des Mauvais Mutants, dans l'univers de bandes-dessinées Marvel

Voir aussi